Cardano, blokkláncplatform, kriptovaluta
 11421 Cardano, aszteroida
 Cardano al Campo, város Lombardiában, Olaszországban
 Cardano, olasz családnév
 Fazio Cardano (1444–1524) olasz jogtudós, matematikus
 Gerolamo Cardano (1501–1576) olasz matematikus, orvos